Антуан д’Омон де Рошбарон (; 1601 — 11 января 1669, Париж), герцог д'Омон, пэр Франции — французский военачальник, маршал Франции.

Биография 

Второй сын Жака д’Омона, барона де Шапа, и Шарлотты-Катрин де Вилькье.

До получения должности маршала титуловался маркизом де Вилькье.

Воспитывался при дворе вместе с Людовиком XIII. На военную службу поступил в 15 лет. Прапорщик полка Шапа, принадлежавшего его брату (1617). Был ранен при осаде Монтобана (1621), участвовал в осадах Руайяна, взятого королем 11 мая 1622, и Сент-Антонена, сдавшегося 22 июня. В 1625 году получил роту шеволежеров.

Снова был ранен в бою на острове Ре 8 ноября 1627. Участвовал в осаде Ла-Рошели и штурме Сузского перевала (6.03.1629).

23 ноября 1632, после отставки маркиза де Брезе, был назначен капитаном 3-й французской роты королевской гвардии (позднее рота Люксембурга).

Рыцарь орденов короля (14.05.1633), губернатор Булони и Булонне (29.04.1635). В 1637 году разбил семь сотен испанцев под Монтюленом.

Лагерный маршал (3.06.1638). Патентом от 15 января 1639 набрал пехотный полк своего имени. Был при осаде Эдена, сдавшегося 30 июня, взятии Арраса (10.08.1640) и Эра (27.07.1641).

В 1642 году сопровождал короля в Руссильонской кампании и был назначен государственным советником.

19 июня 1645 под командованием герцога Орлеанского и маршалов Гасьона и Ранцау вплавь форсировал реку Кольм на виду у неприятеля, которого затем атаковал и принудил к отступлению.

Генерал-лейтенант (10.07.1645), в том же году участвовал во взятии Мардика, Линка, где он командовал боевым участком раненного маршала Гасьона, Бурбура, Бетюна, Лиллера и Сен-Венана.

Под командованием Месье 28 июня 1646 взял Куртре, 24 августа отвоевал Мардик. Блокированный Фюрн сдался 7 сентября, Дюнкерк капитулировал 7 октября.

1 мая 1647 направлен в войска Месье и маршалов Гасьона и Ранцау; в июле разбил даухтысячный отряд у Эстре. Упорство Омона при осаде Ланса, взятого 3 октября, заставило часть войск, переброшенных эрцгерцогом Леопольдом Вильгельмом в крепость, обратиться в бегство. Он лично руководил осадой после ранения Гасьона и до прибытия Ранцау.

23 марта 1648 назначен во Фландрскую армию герцога Энгиенского. Участвовал в осаде Ипра, взятого 28 апреля. В битве при Лансе 20 августа сражался на правом крыле. Увлекшись боем, продвинулся слишком далеко вперед и попал в плен. Препровожденный в Ланс, сумел уговорить полуторатысячный гарнизон города сдаться принцу Конде.

Генерал-лейтенант во Фландрской армии графа д'Аркура (17.05.1649). Выступив на осаду Конде, разбил испанский конный отряд из восьмисот всадников, поддержанных гарнизоном и крепостной артиллерией. Конде сдался 25 августа. Желая сохранить это место, Аркур приказал свезти туда провизию и снаряжение. Конвою предстояло пройти мимо пяти крепостей, занятых испанцами, и маркизу де Вилькье с конным отрядом было поручено его сопровождать. Испанцы атаковали французский арьергард у ручья, разделявшего деревни Сомри и Вильпо, но Вилькье отогнал их до контрэскарпа Ле-Кенуа, и конвой прибыл в Конде.

25 мая 1650 назначен генерал-лейтенантом в армию дю Плесси-Пралена, действовавшую во Фландрии и Шампани. Участвовал в осаде Ретеля, взятого 14 декабря. На следующий день в Ретельском сражении командовал правым крылом первой линии, составленным из пятнадцати эскадронов. По окончании кампании распустил свой пехотный полк.

2 января 1651 в Париже был назначен маршалом Франции, после чего стал называться маршалом Омоном. 5-го числа принес присягу.

11 апреля назначен командующим Фландрской армии. Приказал срыть пять редутов, воздвигнутых испанцами вокруг Дуэ. Одно из его подразделений окружило у Камбре несколько эскадронов графа Фуэнсальданьи: восемьсот человек, размещенных на дамбе, чтобы помешать французам перейти Шельду, оставили позицию при приближении маршала.

Омон усилил гарнизон Дюнкерка, предупредив намерения эрцгерцога, собиравшегося осадить это место, и спас Вервен, атакованный герцогом Вюртембергским.

1 февраля 1652 назначен в ту же армию под командование герцога д'Эльбёфа. Патентом от 14 февраля набрал кавалерийский полк своего имени. Безуспешно пытался помочь Дюнкерку, сдавшемуся испанцам 16 сентября. Разгоравшаяся во Франции гражданская война не позволила направить достаточные силы на нидерландский театр. Маршал принимал активное участие в военно-политической борьбе на стороне королевского двора.

В конце кампании 1658 года распустил полк.

2 мая 1662 в Версале, после отставки герцога де Бурнонвиля, был назначен губернатором города, превотства и виконтства Парижа, и зарегистрирован парламентом 22-го. В ноябре 1665 Людовик XIV возвел Антуана д'Омона в ранг герцога и пэра; принесение присяги состоялось в парламенте на lit de justice 2 декабря.

В мае 1667 король, решивший лично возглавить войска в походе во Фландрию, выступил из Парижа во главе 35 тыс. человек. Маршал Омон возглавлял отдельный корпус, который должен был действовать со стороны Дюнкерка (6.05). Он осадил Берг, сдавшийся 6 июня, затем обложил Фюрн, капитулировавший 12-го, после чего выступил на Армантьер, по пути взяв крепость Сен-Франсуа, отрядил двенадцать сотен конных охранять путь на Турне, взятый королем 24-го.

Куртре сдался 16 июля после 14 часов сопротивления, его цитадель пала 18-го. 28 июля был осажден Ауденарде, пятитысячный гарнизон которого сдался в плен 31-го. В кампании следующего года герцог не участвовал и умер в 1669 году в Париже от апоплексии.

Семья 

Жена (14.03.1629): Катрин Скаррон (1615—20.11.1691), дама де Вавр, дочь Мишеля-Антуана Скаррона, сеньора де Вавр и де Вожур, королевского советника, и Катрин Тадеи

Дети:

 герцог Луи-Мари-Виктор (9.12.1632—19.03.1704). Жена 1) (1660): Мадлен-Фар Летелье (ок. 1646—1668), дочь Мишеля Летелье, канцлера Франции, и Элизабет Тюрпен; 2) (1669): Франсуаза-Анжелика де Ламот-Уданкур (1650—1711), дама де Файель, дочь Филиппа де Ламот-Уданкура, герцога де Кардона, маршала Франции, и Луизы де При, маркизы де Туси
 Анн-Элизабет (9.11.1638—27.02.1716), придворная дама Кристины Французской, герцогини Савойской. Муж (контракт 12.07.1661): граф Шарль де Брольи (1617—1702)
 Шарль (13.11.1634—1.1695), аббат Юзерша, Барзеля, Больё и Лонвилье
 Катрин-Мари (ум. 05.1708), аббатиса Ле-Пре в Ле-Мане (1677)
 Антуан (крещен 27.02.1636, ум. ребенком)
 Арман-Жан (крещен в апреле 1640, ум. ребенком)

<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe; 
|1= 1. Антуан д’Омон
|2= 2. Жак д’Омон (ум. 1614) сеньор де Шапп
|3= 3. Шарлотта-Катрин де Вилькье
|4= 4. Жан VI д'Омон (1529—1595) граф де Шатору
|5= 5. Антуанетта Шарлотта Шабо
|6= 6. Рене де Вилькье (ум. 1590) барон де Клерво
|7= 7. Франсуаза де Ламарк (ум. 1577)
|8= 8. Пьер III д’Омон (ум. после 1548) сеньор д'Эстрабон
|9= 9. Франсуаза де Сюлли дама де Кор
|10= 10. Филипп Шабо (ок. 1492—1543) сеньор де Брион
|11= 11. Франсуаза де Лонви (1510—1555/1562) дама де Паньи и Мирбо
|12= 12. Жан-Батист де Вилькье барон де Вилькье
|13= 13. Анн де Рошешуар де Мортемар
|14= 14. Гийом бастард де Ламарк
|16= 16. Жан V д’Омон (1458—1523) сеньор д'Эстрабон
|17= 17. Франсуаза де Майе (ум. 1535) дама де Лашатр
|18= 18. Гийом де Сюлли сеньор де Кор
|19= 19. Жанна Карбоннель
|20= 20. Жак Шабо (ум. 1500) сеньор де Жарнак
|21= 21. Мадлен де Люксембург-Линьи
|22= 22. Жан IV де Лонви (ум. 1520/1521) сеньор де Живри
|23= 23. Жанна Орлеан-Ангулемская (1494—1531/1538) графиня де Бар-сюр-Сен
|24= 24. Артюс де Вилькье (ум. 1486)сеньор де Вравиль
|25= 25. Мари де Монберон|26= 26. Эмери III де Рошешуар (ум. 1518) сеньор де Мортемар
|27= 27. Жанна де Рошешуар-Понвиль|28= 28. Гийом де Ламарк' (ум. 1516)сеньор д'Эгремон
}}</center>

 Литература 

 , pp. 877—878
 , p. 542
 , p. 173
 , col. 47
 Biographie universelle ancienne et moderne. T. II. — P.: Schneider et Lanhrand, 1843., p. 457
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. II. — P.: Claud Herissant, 1760, pp. 568—573
 La Roque L. de'', Catalogue historique des généraux français. — P.: 1896, pp. 107—108

Маршалы Франции
Участники Тридцатилетней войны
Деятели Фронды
Пэры Франции
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон
Участники Деволюционной войны